Pedro de Quirós ist der Name folgender Personen:

* Pedro de Quirós (Dichter) (um 1600–1670), spanischer Dichter 
 Pedro Fernández de Quirós (1565–1614), portugiesischer Seefahrer und Entdecker
 Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós (1869–1941), spanischer Politiker, Bergsteiger und Naturschützer